El Dr. Z sueña con ser el rey de los dinosaurios pero para que sea el rey de los dinosaurios tiene que conseguir las cartas que perdió. Pero el equipo D no les dejara conseguir las cartas para sus malvados planes.

El, junto con Seth, fueron los causantes de la desaparición del Dr. Ancient y la Dra. Cretacia (los padres de Rex) cuando estos viajaron a la era de los dinosaurios para salvarlos. Pero él tenía otros planes (usaría las cartas para convertirse en dino rey) creando a su vez las cartas de movimiento.

Dinosaurios que experimento el Dr. Z

Véase también 

 Dino Rey
 Dinosaurio

Personajes de Dino Rey
Antihéroes